„Kasumi” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Kasumi” – niszczyciel typu Akatsuki z początku XX wieku
 „Kasumi” – niszczyciel typu Asashio z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów